Леонид Го́лубев:
 Голубев, Леонид Алексеевич (1912—1991) — Герой Советского Союза.
 Голубев, Леонид Васильевич (1912—1989) — советский инженер, дважды лауреат Сталинской премии.
 Голубев, Леонид Евгеньевич (род. 1947) — российский дипломат.